Hryhoriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung meist Grigorowka/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Hryhoriwka (Krasnohwardijske), Dorf im Rajon Krasnohwardijske

Oblast Charkiw:
Hryhoriwka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
Hryhoriwka (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky
Hryhoriwka (Derhatschi), Dorf im Rajon Derhatschi
Hryhoriwka (Kolomak), Dorf im Rajon Kolomak
Hryhoriwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk

Oblast Cherson:
Hryhoriwka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka

Oblast Chmelnyzkyj:
Hryhoriwka (Isjaslaw), Dorf im Rajon Isjaslaw
Hryhoriwka (Starokostjantyniw), Dorf im Rajon Starokostjantyniw

Oblast Dnipropetrowsk:
Hryhoriwka (Pjatychatky), Dorf im Rajon Pjatychatky
Hryhoriwka (Schyroke), Dorf im Rajon Schyroke
Hryhoriwka (Solone), Dorf im Rajon Solone
Hryhoriwka (Wassylkiwka), Dorf im Rajon Wassylkiwka

Oblast Donezk:
Hryhoriwka (Amwrossijiwka, Mnohopillja), Dorf im Rajon Amwrossijiwka, Landratsgemeinde Mnohopillja
Hryhoriwka (Amwrossijiwka, Oleksijiwske), Dorf im Rajon Amwrossijiwka, Landratsgemeinde Oleksijiwske
Hryhoriwka (Bachmut, Kalyniwka), Dorf im Rajon Bachmut, Landratsgemeinde Kalyniwka
Hryhoriwka (Bachmut, Serebrjanka), Dorf im Rajon Bachmut, Landratsgemeinde Serebrjanka
Hryhoriwka (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk
Hryhoriwka (Telmanowe), Dorf im Rajon Telmanowe

Oblast Kiew:
Hryhoriwka (Baryschiwka), Dorf im Rajon Baryschiwka
Hryhoriwka (Boryspil), Dorf im Rajon Boryspil
Hryhoriwka (Jahotyn), Dorf im Rajon Jahotyn
Hryhoriwka (Obuchiw), Dorf im Rajon Obuchiw
Hryhoriwka (Tetijiw), Dorf im Rajon Tetijiw

Oblast Kirowohrad:
Hryhoriwka (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj
Hryhoriwka (Nowoukrajinka), Dorf im Rajon Nowoukrajinka
Hryhoriwka (Oleksandrija), Dorf im Rajon Oleksandrija
Hryhoriwka (Oleksandriwka), Dorf im Rajon Oleksandriwka (Kirowohrad)
Hryhoriwka (Switlowodsk), Dorf im Rajon Switlowodsk

Oblast Mykolajiw:
Hryhoriwka (Bratske), Dorf im Rajon Bratske
Hryhoriwka (Jelanez), Dorf im Rajon Jelanez
Hryhoriwka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka
Hryhoriwka (Wesselynowe), Dorf im Rajon Wesselynowe

Oblast Odessa:
Hryhoriwka (Lyman), Dorf im Rajon Lyman
Hryhoriwka (Schyrjajewe), Dorf im Rajon Schyrjajewe

Oblast Poltawa:
Hryhoriwka (Chorol), Dorf im Rajon Chorol
Hryhoriwka (Hrebinka), Dorf im Rajon Hrebinka
Hryhoriwka (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky
Hryhoriwka (Maschiwka), Dorf im Rajon Maschiwka
Hryhoriwka (Myrhorod), Dorf im Rajon Myrhorod

Oblast Saporischschja:
Hryhoriwka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy
Hryhoriwka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Oblast Tscherkassy:
Hryhoriwka (Kaniw), Dorf im Rajon Kaniw
Hryhoriwka (Tschornobaj), Dorf im Rajon Tschornobaj

Oblast Tschernihiw:
Hryhoriwka (Bachmatsch), Dorf im Rajon Bachmatsch
Hryhoriwka (Nischyn), Dorf im Rajon Nischyn
Hryhoriwka (Nossiwka), Dorf im Rajon Nossiwka

Oblast Winnyzja:
 Hryhoriwka (Mohyliw-Podilskyj), Dorf im Rajon Mohyliw-Podilskyj
 Hryhoriwka (Pohrebyschtsche), Siedlung im Rajon Pohrebyschtsche

siehe auch: Nowohryhoriwka (Begriffsklärung)